Firefly (ранее известен как PC GAMESS)  — программный пакет для ab initio квантовохимических расчётов. Работает на Intel-совместимых процессорах архитектур x86 и x86-64 (только 32-битная версия). Основана на коде пакета программ GAMESS (US). Основной разработчик программы — Александр Грановский. Им было переписано 60-70 % кода. Наибольшие изменения коснулись платформозависимых частей программы (выделение памяти, дисковый ввод-вывод, параллельный запуск), математических функций (например, матричные операции) и квантовохимических методов (метод Хартри-Фока, , теория функционала плотности). Вследствие этого PC GAMESS стал значительно быстрее, чем оригинальная программа. С октября 2008 года проект дистанцировался от GAMESS (US) и поменял имя на Firefly. До 17 октября 2009 оба имени использовались наравне друг с другом.

См. также 
 Gaussian
 GAMESS (US)
 GAMESS (UK)
 Ascalaph Designer
 Abinit

Примечания

Ссылки 
 PC GAMESS страничка на сайте GAMESS
 PC-GAMESS и G98W MP4SDTQ сравнение
 PC GAMESS SCF производительность
 Ascalaph — графический интерфейс для PC GAMESS

Программное обеспечение вычислительной химии